Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2014

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2011, 2012, 2013 років був Новак Джокович, Сербія. Він не зумів виграти турнір учетверте поспіль, програвши в чвертьфіналі швейцарцю Станісласу Вавринці, який зрештою і став переможцем турніру, здолавши у фіналі Рафаеля Надаля. Таким чином, він став першим гравцем з-за меж Великої четвірки, якому вдалося перемогти на турнірі Великого шолома після Хуана Мартіна дель Потро на US Open 2009.

Україну в турнірі представляють Олександр Долгополов та Сергій Стаховський. У першому колі Олександр переміг литовця Річардаса Беранкіса, а Сергій поступився росіянину Теймуразу Габашвілі. У другому колі Долгополов програв французу Жеремі Шарді.

Сіяні гравці 

 Рафаель Надаль (фінал)
 Новак Джокович (чвертьфінал)
 Давид Феррер (чвертьфінал)
 Енді Маррі (чвертьфінал)
 Хуан-Мартін дель Потро (2 коло)
 Роджер Федерер (півфінал)
 Томаш Бердих (півфінал)
 '''Станіслас Вавринка (переможець)
 Рішар Гаске (3 коло)
 Джо-Вілфрід Тсонга (4 коло)
 Мілос Раонік (3 коло)
 Томмі Гаас (1 коло)
 Джон Існер (1 коло, травма) 
 Михайло Южний (2 коло)
 Фабіо Фоніні (4 коло)
 Нісікорі Кей (4 коло)

<ol start=17>
 Томмі Робредо (4 коло)
 Жіль Сімон (3 коло)
 Кевін Андерсон (4 коло)
 Єжи Янович (3 коло)
 Філіпп Кольшрайбер (знявся)
 Григор Дімітров (чвертьфінал)
 Ернестс Гульбіс (2 коло)
 Андреас Сеппі (2 коло)
 Гаель Монфіс (3 коло)
 Фелісіано Лопес (3 коло)
 Бенуа Пер (3 коло)
 Васек Поспішил (3 коло, травма)
 Жеремі Шарді (3 коло)
 Дмитро Турсунов (2 коло)
 Фернандо Вердаско (2 коло)
 Іван Додіг (2 коло, знявся через судому)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2014 у тенісі